Thana steht für:
 die indische Stadt Thane
 eine Verwaltungseinheit in Südasien; für Bangladesch, siehe Upazila
 Qafë Thana, Gebirgspass in Albanien.